Gemeentebelang Wierden, een lokale politieke partij in de gemeente Wierden
Groot-Brittannië (vaak ook, iets minder correct, gebruikt voor het Verenigd Koninkrijk)
Groene Boekje
GB (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
GB (supermarkt), een Belgische winkelketen
Government en Binding, een model in de taalkunde
Gigabyte, 109 bytes, een eenheid van elektronische informatie
Germinal Beerschot, een ploeg uit Belgische eerste klasse
Gezamenlijke Brandweer, een brandweerkorps in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Gereformeerde Bond, een vereniging binnen de Protestantse Kerk in Nederland (voorheen binnen de Nederlandse Hervormde Kerk)
Tramlijn Gouda - Bodegraven
GB News, een Britse nieuwszender

Gigabit, 109 bits, bij voorkeur afgekort als Gbit.
Gilbert (eenheid) (Gb), een verouderde eenheid voor elektrische stroom

geen bijzonderheden (ook g.b.).

Zie ook
 Biografielijst Gb